Брук (, , англ., нем. Bruck) — фамилия, имя, топоним.

Фамилия

А 
 Брук, Алан:
  (1863—1939) — британский религиозный деятель, профессор богословия им. Или Кембриджского университета (1916—1926).
 Брук, Алан (1883—1963) — британский военачальник, фельдмаршал (1944), барон, виконт.
 Брук, Алан, 3-й виконт Брукборо (род. 1952) — британский политик, член Палаты лордов (с 1987).
  (1911—1986) — британский игрок в настольный теннис, бронзовый медалист чемпионата мира в командном разряде (1933).
  (1898—1980) — американский художник и критик, лауреат приза Карнеги (1939).
  (род. 1947) — британский политик, член Палаты общин (2001—2015).
 Брук, Артур:
  (ум. 1563) — английский поэт.
  (1726—1785) — британский политик, член Палаты общин (1761—1785).
  (1797—1854) — британский политик, член Палаты общин (1840—1854).

Б 
  (наст. имя — Дороти Кронин; 1920—2000) — австралийская актриса, лауреат премии «Лоуги» лучшей австралийской актрисе (1975) и за лучшую женскую роль в минисериале или телефильме (1980).
  (ур. Мэтьюз; 1908—2000) — британский политик, член Палаты лордов (1964—2000).
 
  (род. 1960) — американский хоккеист, игрок клубов НХЛ.
  (1888—1973) — британский политик, премьер-министр Северной Ирландии (1943—1963).

В 
 Брук, Вениамин Семёнович (1892—1938) — советский юрист и организатор кинопроизводства.
 Брук, Виктор (1843—1891) — британский натуралист.

Г 
  (1899—1986) — австралийский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1960).
 Брук, Гарри:
  (род. 1960) — британский футболист, обладатель Кубка УЕФА в составе клуба «Тоттенхэм Хотспур» (1984).
  (род. 1999) — британский крикетчик, участник Чемпионата графств в составе команды Йоркшира.
 Брук, Генри:
 Брук, Генри, 11-й барон Кобем (1564—1618) — английский дворянин, лорд-смотритель Пяти портов (1597—1603); сын Уильяма Брука, 10-го барона Кобема; дядя Уильяма Брука (1598—1643).
  (1671—1761) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1713—1761).
 Брук, Генри (1703—1783) — английский писатель.
  (1743—1807) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1776—1801) и Палаты общин Великобритании (1801—1802, 1806—1807).
 Брук, Генри Джеймс (1771—1857) — английский минералог, кристаллограф.
  (1903—1984) — британский политик, министр внутренних дел (1962—1964).
 Брук, Григорий Яковлевич (1869—1922) — общественный и политический деятель.
  (род. 1963) — австралийский боксёр, чемпион Содружества наций в лёгком весе (1984—1985).
  (1818—1866) — ирландский актёр.

Д 
 Брук, Давид Абрамович (1924—1987) — советский театральный художник.
 Брук, Дана (наст. имя — Эшли Мэй Себера; род. 1988) — американский рестлер.
  (ок. 1553—1614) — английский политик, член Палаты общин (1604—1611).
 Брук, Джеймс:
 Брук, Джеймс (1803—1868) — британский офицер, основатель английской династии Белых раджей в Сараваке.
  (1884—1914) — британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие во Фландрском сражении (посмертно).
  (род. 1955) — американский журналист, лауреат премии Марии Мурс Кэбот Колумбийского университета (1994).
 Брук, Джейн (род. 1960) — американская актриса.
 Брук, Джеффри:
  (1884—1966) — британский конник, участник Олимпийских игр (1924).
  (1920—2009) — британский пятиборец, участник Олимпийских игр (1948).
 Брук, Джон:
  (1575—1660) — английский политик, член Палаты общин (1614, 1621—1622, 1625, 1640—1643).
 Брук, Джон Мерсер (1826—1906) — американский и впоследствии конфедеративный военно-морской инженер, учёный и педагог.
  (1838—1926) — американский военный деятель, военный губернатор Пуэрто-Рико (1898) и Кубы (1899).
  (1922—1987) — британский политик, член Палаты лордов (1973—1987).
  (1924—2016) — американский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства.
  (род. 1944) — британский историк науки, президент Международного общества науки и религии (2008—2011), лауреат премии Уотсона Дэвиса и Хелен Майлз Дэвис Общества истории науки (1992).
  (род. 1953) — американский историк, лауреат премии Мерла Кёрти Организации американских историков (1991).
  (род. 1964) — американская фолк-рок-музыкантка.
  (1884—1934) — британский нумизмат, обладатель медали Королевского нумизматического общества (1934, посмертно).
  (1908—1966) — британская писательница и натуралистка.
  — канадская поэтесса, лауреат Премии генерал-губернатора за англоязычную поэзию (2012).
  (род. 1938) — австралийский спортивный стрелок, чемпион мира по стрельбе из винтовки с 50 м лёжка в командном разряде (1986).
  (1884—1971) — британский политик, член Палаты общин (1945—1955).

З 
 Брук, Закари:
  (1716—1788) — британский теолог, профессор богословия леди Маргарет Кембриджского университета (с 1765).
  (1883—1946) — британский историк-медиевист, профессор Кембриджского университета (1944—1946), член Британской академии (с 1940).
  (род. 1965) — новозеландский регбист, чемпион мира (1987) и турнира «Супер 12» в составе клуба «Окленд Блюз» (1996, 1997), брат Робина Брука.

И, Й 
  (род. 1962) — французский и британский театральный режиссёр и продюсер, лауреат премии Мольера за режиссуру Профессионально-артистической театральной ассоциации (2001), дочь Питера Брука (1925).
 Брук, Исаак Семёнович (1902—1974) — советский учёный в области электронно-вычислительной техники.
  (род. 1943) — британский игрок в регбилиг и тренер, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Уэйкфилд Тринити» (1963).
  (род. 1972) — израильский пловец, участник Олимпийских игр (1992, 1996, 2000).

К 
  (1798—1860) — австрийский государственный деятель, министр торговли (1848—1851) и финансов (1855—1860), посол Австрийской империи в Германском союзе (1848—1850).
  (1830—1902) — австрийский дипломат, посол Австро-Венгрии в Италии (1886—1895).
 Брук, Келл (род. 1986) — британский боксёр.
 Брук, Келли (род. 1979) — английская актриса и фотомодель.
  (род. 1966) — британский писатель-фантаст.
 Брук, Клайв:
 Брук, Клайв (1887—1974) — английский актёр.
  (род. 1942) — британский профсоюзный и политический деятель, член Палаты лордов (с 1997).
 Брук, Клаудио (1927—1995) — мексиканский актёр театра и кино.
  — американская журналистка, лауреат премии Джеральда Лоэба за журнальную публикацию (1991, 2013).
 Брук, Кристофер:
  (ум. 1628) — английский поэт, юрист и политик, член Палаты общин (1604—1626).
  (1869—1948) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1924—1929).
  (1927—2015) — британский историк-медиевист, профессор истории религии им. Дикси Кембриджского университета (с 1977), член Британской академии (с 1970).
  (род. 1965) — швейцарская пловчиха, участница Олимпийских игр (1980, 1984).

Л 
 Брук, Лаклан (род. 2001) — австралийский футболист.
  (1862—1940) — британский детский писатель и иллюстратор, лауреат премии «Полка Льюис Кэрролла» (1960).
 Брук, Любовь Александровна (1926—1996) — советская пианистка и музыкальный педагог.

М 
 Брук, Майкл (род. 1952) — канадский гитарист-новатор, изобретатель, продюсер и кинокомпозитор.
 Брук, Марк Владимирович (Новицкий, 1920—1986) — советский артист эстрады.

О 

 Брук, Офер (род. 1968) — израильский шахматист.

П 
 Брук, Питер:
  (ок. 1602—1685) — английский политик, член Палаты общин (1646—1648, 1656).
 Брук, Питер (1925—2022) — английский режиссёр театра и кино, отец Ирины Брук.
  (род. 1934) — британский политик, председатель Консервативной партии (1987—1989), министр по делам Северной Ирландии (1989—1992) и по вопросам национального достояния (1992—1994).

Р 
  (род. 1964) — британский писатель, лауреат премий Бетти Траск (1996) и Сомерсета Моэма (1997).
 Брук, Ричард:
  (1847—1920) — американский художник, чьи работы в частности входят в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  (1880—1969) — англиканский священник, епископ Сент-Эдмундсбери и Ипсвича (1940—1953).
  (1914—1991) — американский математик, лауреат премии Шовене Математической ассоциации Америки (1956).
 Брук, Роберт:
  (1531—1599) — английский политик, член Палаты общин (1584—1586, 1586—1588).
  (ок. 1572—1646) — английский политик, член Палаты общин (1624—1626, 1628—1629).
  (1637—1669) — английский политик, член Палаты общин (1660—1669).
  (1744—1811) — британский военный и политический деятель, губернатор Святой Елены (1788—1800).
  (ок. 1760—1800) — американский плантатор, юрист и политик, губернатор (1794—1796) и генеральный прокурор (1796—1800) штата Виргиния.
 Брук, Робин:
  (1908—1998) — британский банкир и фехтовальщик, участник Олимпийских игр (1936, 1948).
  (род. 1966) — новозеландский регбист, победитель турнира «Супер 12» в составе клуба «Окленд Блюз» (1996, 1997), брат Зинзана Брука.
 Брук, Руперт (1887—1915) — английский поэт-идеалист.

С 
 Брук, Семён Израилевич (1899—1983) — израильский театральный актёр.
 Брук, Соломон Ильич (1920—1995) — советский учёный-этнограф, доктор географических наук, лауреат Государственной премии СССР.
  (1859—1938) — британский политик, член Палаты общин (1906—1910).
  (1575—1631) — английский религиозный деятель и драматург, Грешемский профессор богословия (1621).

Т 
  (род. 1951) — канадский историк и синолог, профессор китайского языка им. Шоу Оксфордского университета (2007—2009), президент Ассоциации азиатских исследований (2015), лауреат премии Франсуа-Ксавье Гарно Канадской исторической ассоциации (2005).
 Брук, Том:
  — британский и американский журналист, ведущий передачи телекомпании BBC Talking Movies (с 1999).
 Брук, Том (род. 1978) — британский актёр.
  (1660—1731) — владетельный губернатор провинции Мэриленд (1720).
 Брук, Тони:
 Брук, Тони (1947—2020) — немецкий серболужицкий режиссёр.
  — новозеландский гребец, чемпион мира в восьмёрках (1982).
  (род. 1971) — австралийская фигуристка, чемпионка Австралии (1987—1989).

У 
  (1895—1939) — британский профсоюзный и политический деятель, член Палаты общин (1929—1931, 1935—1939).
 Брук, Уильям:
 Брук, Уильям, 10-й барон Кобем (1527—1597) — английский дворянин, лорд-смотритель Пяти портов (1558—1597), лорд-камергер (1596—1597); отец Генри Брука, 11-го барона Кобема.
  (1598—1643) — английский политик, член Палаты общин (1555—1558), племянник Генрик Брука, 11-го барона Кобема.
  (1772—1860) — британский художник-иллюстратор, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Ирландии.
  (1813—1869) — американский политик, член Сената США (1852—1853) и Временного конгресса КША (1861—1862).

Ф 
  (1845—1920) — американский политик, мэр столицы штата Огайо Колумбуса (1887—1890).
 Брук, Фрэнсис:
 Брук, Фрэнсис (1724—1789) — канадская писательница, поэтесса, эссеистка, переводчица и драматург.
  (1763—1851) — американский юрист и политик, председатель Верховного суда штата Виргиния (1823—1851).
 Брук, Фулк-Гревилль (1554—1628) — английский государственный деятель, писатель и поэт.
  (1922—2012) — британская актриса, лауреат премии Кларенса Дервента за роль второго плана (1999).

Х 
 Брук, Хиллари (1914—1999) — американская актриса.

Ч 
 
 Брук, Чарльз (1804—1879) — английский врач-хирург и изобретатель.
 Брук, Челси (род. 1998) — австралийская баскетболистка.

Ш 
 Брук, Шан (род. 1980) — британская актриса.

Э 
 Брук, Эдвард:
  (1916—2002) — канадский фехтовальщик, серебряный медалист Игр британской империи и Содружества наций в фехтовании на саблях (1950) и шпагах (1954) в командном разряде.
 Брук, Эдвард (1919—2015) — американский государственный деятель, сенатор США от Массачусетса.
 Брук, Элиас ван ден (1649—1708) — нидерландский живописец.
 Брук, Элли (род. 1993) — американская певица.
  (1844—1926) — британская писательница, феминистка.
 Брук, Эндрю:
  (1929—2011) — южноафриканский католический священник, епископ Умтаты (1979—1995).
  (род. 1943) — канадский философ, президент Канадской философской ассоциации (2001).
  — американский юрист, и. о. генерального прокурора штата Нью-Джерси (с 2021).
 Брук, Эрик (1907—1965) — английский футболист.
 Брук, Эшлинн (род. 1985) — американская фотомодель и порноактриса.

Я 
 Брук, Яков Владимирович (род. 1939) — искусствовед, историк искусства, музейный деятель.

Составные фамилии 
  (род. 1963) — новозеландский игрок в регби и регбилиг, чемпион мира по регби (1987).
 Брук-Красный, Алек (род. 1958) — политик-демократ США, первый русскоязычный депутат законодательной Ассамблеи штата Нью-Йорк.
 Брук Нейлор, Гильермо (1884—?) — аргентинский игрок в поло.
  (1789—1860) — британский военный моряк и политик, член Палаты общин (1835—1860).
  (1878—1953) — британский военный деятель, начальник Иракского командования ВВС (1928—1930), Командования воздушной обороны Великобритании (1933—1935), Британского дальневосточного командования (1940—1941), комендант Имперского оборонного колледжа (1931—1933), губернатор Колонии и Протектората Кения (1937—1940).
  (1923—2012) — британская писательница и литературный критик, лауреат Мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка (1966).
  (1874—1938) — председатель Шанхайского муниципального совета (1920—1922).
  (1918—1952) — сапёр-доброволец резерва Королевского ВМФ Великобритании, кавалер Креста Георга (1940).
  (1858—1926) — британский предприниматель и политик, мэр лондонского боро Сент-Марилебон (1907).
  (род. 1946) — британский яхтсмен, чемпион мира в классе «Летучий голландец» (1971).
  (1880—1967) — британский военный деятель, командующий Бригадой гвардейцев и Лондонским округом Британской армии (1934—1938, 1939—1942).

Имя в составе псевдонима 
 Брук Баннер (род. 1983) — американская порноактриса.
 Брук Бентон (1931—1988) — американский певец.
 Брук Хейвен (род. 1979) — американская порноактриса.

Вымышленные 
 Брук — персонаж манги и аниме-сериала «One Piece. Большой куш».

Топоним 
 Брук (Мозель) () — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Брук (округ) () — округ в американском штате Западная Виргиния.
 Брук — город в общине Фриске Маррен провинции Фрисландия.
 Брук-Парк — ряд топонимов.
 Брук-авеню (линия Пелем, Ай-ар-ти) — станция Нью-Йоркского метро.
  — пригород Нельсона, Новая Зеландия.

Другое 
 Брук — испанский приключенческо-исторический фильм режиссёра Даниэля Бенмаура.

См. также 
 Брюк
 Брукк
 Бруквилл
 Брукс
 Бруксвилл

Примечания